Barron kan syfta på följande företeelser:

Namn/personer

 Barron (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Barron Trump – Donald Trumps och Melania Trumps son, född 2006.

Geografi

Bolivia 

 Provincia Tomás Barron, provins, Oruro,

Mexiko 

 Barrón (ort), Hidalgo, Zimapán,

USA 

 Barron, Wisconsin, countyhuvudort, Barron County,

Se även 
 Barron County

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar